John Colville (zm. 1394) – angielski polityk, parlamentarzysta z Cambridgeshire
 John Colville (1540–1605) – szkocki duchowny polityk, sędzia, teolog i pisarz
 John Colville (1768-1849) – brytyjski szlachcic i admirał, 9. lord Colville of Culross
 John Colville (1852–1901) – szkocki przedsiębiorca i polityk, parlamentarzysta z Lanarkshire
 John Colville (1894–1954) – szkocki arystokrata i polityk, minister, 1. baron Clydesmuir
 Jock Colville, wł. John Rupert Colville (1915–1987) – angielski urzędnik, sekretarz Winstona Churchilla
 John Mark Colville (1933–2010) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. wicehrabia Colville of Culross

Zobacz też